Cisownik – nieistniejąca miejscowość w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stargard
 Cisownik – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Krzywda 
 Cisownik – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Smyków
 Cisownik – wzgórze w miejscowości Żelazko w województwie śląskim, powiecie zawierciańskim, gminie Ogrodzieniec